Cantarelle ima više značenja:
 Cantarelle, Avellino
 Cantarelle, Catanzaro
 Cantarelle, Potenza